Eiche – frazione della città di Potsdam (Brandeburgo)
Eiche – frazione del comune di Ahrensfelde (Brandeburgo)

Altri progetti